Il doppio del torneo di tennis Munich WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
Assente

Assente
 Hans Kary /  Fred McNair (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1975